Battaglia di Pantelleria – scontro aereo navale del giugno 1942
 Presa di Pantelleria – conquista dell'isola da parte degli alleati nel maggio 1943
 Battaglia di Pantelleria – battaglia navale del 1586 durante la Guerra anglo-spagnola (1585-1604)